

Događaji 
 Otmica Lukrecije, uspostava Rimske Republike

Rođenja

Smrti